

События 

 Начало осады замка катаров Монсегюра крестоносцами.
 Март — Алькарасский договор, король Кастилии Фернардо III предоставляет независимому мусульманскому государству Мурсия защиту от врагов и начинает движение к заселению и крещению области.
 1 мая — Для поддержки династии худитов в Мурсии размещены кастильские войска.
 25 июня — кардинал Синибальдо Фиески избран папой римским под именем Иннокентий IV.
 26 июня — разгром сельджукской армии монголами Байджу-нойона в битве при Кёсе-даге. Присоединение восточной части Конийского султаната к Монгольской империи. Султан Кей-Хосров II признаёт себя вассалом и данником монголов.
 Эмират Мурсия — вассал Кастилии.
 Взятие арагонцами Аликанте.
 Основан университет в Саламанке.
 Война Венгрии с Венецией из-за далматинских городов (1243—1244).
 Королём Польши стал Болеслав V Стыдливый.
 Брно становится королевским свободным городом.
 Монголо-татары захватили Коростень.
 Формальное установление монголо-татарского ига. Отец Александра Невского князь Ярослав Всеволодович получил от Бату ярлык на Великое княжество Владимирское.
 Главным государственным органом Сан-Марино вместо аренго становится Генеральный совет.

Правители 
 Кхмерская империя — Джаяварман VIII (1243—1295).
 Папская область — Иннокентий IV (1243—1254).
 Сербия — Урош I (1243—1276), младший сын Стефана Первовенчанного. Завершение объединения сербских земель.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1243 году
 31 мая — Хайме II, король Майорка (1276—1311).
 28 июня — Го-Фукакуса, император Японии (1246—1260).
 2 сентября — Гилберт де Клер, 7-й граф Хартфорд.
 Филипп де Куртене, титулярный император Латинской Империи.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1243 году
 8 мая — Святая благоверная княгиня Евпраксия Псковская.
 2 июня — Елюй Чуцай, государственный деятель Монгольской империи.
 15 октября — Ядвига Силезская, княгиня Силезская, католическая святая.
 Берлевин фон Фрайберг, маршал Тевтонского ордена (1242—1243).
 Индраварман II, правитель Кхмерской империи.
 Ли Синьчуань, южносунский учёный и чиновник.
 Степан Твердиславич, новгородский посадник.

См. также

Примечания